Silybura melanogaster est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Silybura melanogaster Gray, 1858, synonyme de Uropeltis melanogaster (Gray, 1858)
 Silybura melanogaster Günther, 1875, synonyme de Uropeltis woodmasoni (Theobald, 1876)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Uropeltidae